ICH est le sigle qui peut désigner : 
 International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (en français, Conseil international d'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain) (précédemment : International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) ;
 Intel I/O Controller Hub, le southbridge d'Intel ;

 Ich, un village marocain.
 Ksar Ich, un village fortifié marocain.

En allemand 
Ich signifie je et moi.
 Das Ich und das Es (en français, Le Moi et le Ça), un concept psychanalytique élaboré par Sigmund Freud
 Über-ich (en français, Surmoi), un concept psychanalytique élaboré par Sigmund Freud